Kommunaler Versorgungsverband steht für:

 Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)
 Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg (KVBbg)
 Kommunaler Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (KVMP)
 Kommunaler Versorgungsverband Sachsen (KVS)
 Kommunaler Versorgungsverband Sachsen-Anhalt (KVSA)
 Kommunaler Versorgungsverband Thüringen (KVT)